Agnes von Hessen ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Hessen († 1332) (* um 1290; † 1332), durch Heirat Gräfin von Nassau-Wiesbaden
 Agnes von Hessen († 1335) (* um 1277; † 1335), durch Heirat Burggräfin von Nürnberg
 Agnes von Hessen (1527–1555), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Agnes von Hessen-Kassel (1606–1650), Prinzessin von Hessen-Kassel und durch Heirat Fürstin von Anhalt-Dessau
 Agnes Magdalene von Anhalt-Dessau (1590–1626), Prinzessin von Anhalt-Dessau und durch Heirat Landgräfin von Hessen-Kassel